Perrette peut désigner :

Patronyme
Pauley Perrette (née en 1969), actrice américaine ;

Prénom
Perrette Pradier (1938-2013), actrice française ;
Perrette Souplex (née en 1930), actrice française ;
Perrette, prénom du personnage principal de la fable La Laitière et le Pot au lait de Jean de la Fontaine ;

Divers
la Boîte à Perrette, caisse de financement du mouvement janséniste, créée en 1695 ;
Perrette, chaîne de dépanneurs et laiterie du Québec, créée en 1961.

Voir aussi
.

Homonymie de prénom